Чарлз Э́двард («Ча́рли») Джа́рвис (, род. 1954) — британский ботаник, специалист по истории ботаники.

Биография 
Учился в Редингском университете, в 1976 году получил степень магистра, после чего начал готовить диссертацию. В 1980 году защитил диссертацию доктора философии под названием Systematic  studies in  the  genus Tolpis (Compositae: Cichorieae).

В область научных интересов Джарвиса входят изучение гербарных образцов Карла Линнея, а также коллекций Ганса Слоана, в том числе образцов, переданных ему Джеймсом Петивером и Джеймсом Каннингемом.

В 1990 году Джарвис был награждён Медалью двухсолетия Линнеевского общества, вручаемой ежегодно молодым учёным за превосходный вклад в науку.

С 2007 года Джарвис — почётный член Лондонского Линнеевского общества.

Некоторые публикации

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники XX века
Ботаники XXI века
Члены Лондонского Линнеевского общества
Награждённые медалью Линнея